Pablo Moro es un cantautor español de música pop.

Biografía 

Nació en Oviedo (Asturias) el 20 de diciembre de 1978. Estudió filología hispánica y nunca ocultó su admiración por cantantes como Joaquín Sabina, Bob Dylan, Joan Manuel Serrat o David Bowie, entre otros.

Con todas esas influencias, Pablo Moro inicia la composición de sus primeras canciones. Después de multitud de maquetas y participaciones en distintos recopilatorios, se edita a finales del 2005 su primer disco bajo el título de Emepetreses y la producción de David Ferreiro. Este trabajo, le abriría las puertas de emisoras de radio y televisión.

En septiembre de 2007, sale a la luz su segundo disco Smoking Point y que le supone un reconocimiento importante por parte de la crítica especializada y de un público que cada vez es más numeroso.

Ha recibido el premio AMAS (anuario de la música asturiana) en 2006 al mejor letrista con su álbum Emepetreses y en el 2007 al mejor disco por Smoking Point, además de mejor videoclip con el tema El último Vals.

En 2008 publicó Smoking Point en Argentina bajo el sello Tocka Discos y la distribución de Sony BMG Argentina. Además, protagonizó dos importantes giras por el país gaucho, una en acústico en el mes de junio y otra con su banda (Los Chicos Listos) en septiembre, donde participó en uno de los festivales de rock más importantes de Latinoamérica, el Pepsi Music.

El nuevo sencillo de Pablo Moro, llamado Jólivuz, hace las veces de maestro de ceremonias de Pequeños placeres domésticos, la tercera entrega discográfica de Pablo. Este último álbum fue elaborado prácticamente en directo, en la Isla de Colunga (Asturias) con todos los músicos reunidos, la producción de Álvaro Barcena y sin desfiguraciones de laboratorio.

En 2013, con treinta y cuatro años y una hija, las cosas ya se ven de otra manera. Uno aprende que el éxito y el fracaso son relativos, que la felicidad se encuentra siempre en pequeños detalles y que por mucho que nos empeñemos nadie puede tener, del todo, La vida solucionada (2013), título del último trabajo de Pablo Moro y Los Chicos Listos, grabado, como los dos anteriores bajo la producción de Álvaro Bárcena y la supervisión técnica de Dani Sevillano, en los estudios Distrito Federal de Oviedo.

Discografía 

 Emepetreses (2005)
 Smoking Point (2007)
 Pequeños placeres domésticos (2009)
 La vida solucionada (2013)

Curiosidades 

 La prueba en la que Melendi consiguió firmar un contrato con la discográfica Carlito Records se trataba de una prueba a Pablo Moro

 Pablo Moro aparece en el primer capítulo de la serie española Doctor Mateo interpretando su tema El último vals.

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial del artista

Cantantes de Asturias
Letristas de España
Nacidos en Oviedo